Andorra, een Europees ministaatje
 Andorra la Vella, de hoofdstad van dit land
 FC Andorra, een voetbalteam uit deze plaats
 Andorra (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 Andorra CF, voetbalteam uit deze gemeente
 Andorra-Sierra de Arcos, een comarca in de Spaanse provincie Teruel
 Andorra (toneelstuk), een oorspronkelijk Duitstalig toneelstuk van de Zwitserse schrijver Max Frisch
 Andorra (album), een muziekalbum van Caribou uit 2007